Лук Тимоти Грајмс (; Дејтон, 21. јануар 1984) амерички је глумац. Најпознатији је по улогама у филму Снајпериста, филмској серији Педесет нијанси и драмској серији Јелоустоун (2018—данас).

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе

Рођени 1984.
Биографије живих особа
Амерички глумци